University puede hacer referencia a lo siguiente:

 University (condado de Hillsborough, Florida).
 University (condado de Orange, Florida).